IRC — аббревиатура, которая может означать:

 IRC — Internet Relay Chat
 IRC — International reply coupon, Международный ответный купон
 IRC — Intercontinental Rally Challenge, международная раллийная серия 2006-2012 годов.
 IRC — International Rescue Committee, благотворительная организация в США (см. International Rescue Committee)
 IRC %2B10216 — углеродная звезда в созвездии Льва.
 IRC-сервисы — вспомогательные боты в IRC, используемые для управления и администрирования сетей IRC.